Sazak bezeichnet:

 Sazak, einen türkischen Personennamen

 Sazak (Beyağaç), Ortsteil der Stadt Beyağaç in der Provinz Denizli
 Sazak (Çal), Ortsteil der Stadt Çal in der Provinz Denizli
 Sazak (Sarayköy), Ortsteil der Stadt Sarayköy in der Provinz Denizli